«Las margaritas» (o «Las Margaritas») puede referirse a:

Toponimia 
 Colombia
 Las Margaritas, caserío de La Apartada, Córdoba.

 España
 Las Margaritas, barrio de Córdoba.
 Las Margaritas, barrio de Getafe:
 Estación de Las Margaritas-Universidad.
 Campo o Estadio Municipal de Las Margaritas.

 México
 Las Margaritas, municipio del estado de Chiapas.
 Las Margaritas, localidad del estado de Chiapas.

 Panamá
 Las Margaritas, corregimiento del distrito de Chepo.

 Costa Rica
 Barrio de Paraíso de Cartago

Cine y literatura 
 Las margaritas (1919), obra teatral de Claudio Martínez Paiva.
 Las margaritas -Sedmikrásky- (1966), película checoslovaca dirigida por Věra Chytilová.